Estopa (material), part basta que se separa del lli o del cànem en pentinar-los.
 Estopa (tèxtil), teixit bast que es fa amb fil d'estopa.
 Estopa (duo), duo català de pop rock.
Estopa (1999), primer àlbum d'Estopa.
Estopa 2.0 (2011), setè àlbum d'Estopa.
 Ramon Berenguer II, Cap d'Estopes